En cryptologie le cryptosystème de Naccache-Stern peut faire référence à l'une des constructions suivantes dues aux cryptologues David Naccache et Jacques Stern :

 Le sac à dos de Naccache-Stern, introduit en 1997, une fonction à trappe basée sur une variante multiplicative du problème du sac à dos ;
 Le cryptosystème homomorphe de Naccache-Stern, introduit en 1998, basé sur le problème de la résiduosité supérieure.

Cryptologie